Seznam korpusov z zaporedno številko 28.

Seznam 
 Pehotni
 28. strelski korpus (ZSSR)
 28. korpus (Wehrmacht)
 28. korpus (Ruski imperij)
 28. gardni strelski korpus (ZSSR)

 Mehanizirani/Oklepni/Tankovski
 28. mehanizirani korpus (ZSSR)
 28. tankovski korpus (ZSSR)

Glej tudi